Michael Broderick ist der Name folgender Personen:

* Michael Broderick (Basketballspieler) (* 1963), US-amerikanischer Basketballspieler
 Michael Broderick (Schauspieler) (* 1968), US-amerikanischer Schauspieler